Les Redbacks de Francfort sont une équipe de football australien créée à l'initiative de Malte Schudlich, président de l'AFLG (Australian Football League of Germany). L'équipe fut championne d'Allemagne en 2004.

Chanson de club

Références

Club de football australien en Allemagne
Club sportif à Francfort-sur-le-Main